Suse, une ville antique de l'Iran, une des capitales de l'Élam puis de l’Empire perse achéménide
 Shush, ville d'Iran, qui s'est développée autour des ruines de la ville antique de Suse
 Suse, une commune du Piémont, en Italie
 Val de Suse, une vallée alpine d'Italie, autour de la commune italienne de Suse.

Divers 
 SUSE, une distribution Linux

Personnalités 
 Abdas de Suse, évêque persan
 Adélaïde de Suse, princesse italienne du

Prénom 
 Suse Broyde, biochimiste américaine